Amerikai Egyesült Államok
 Axtell (Kansas)
 Axtell (Missouri)
 Axtell (Nebraska)
 Axtell (Texas)
 Axtell (Utah)
 Axtell (Virginia)